

Teste di serie 

   Yūichi Sugita (qualificato)
  Luca Vanni (ultimo turno)
  Yoshihito Nishioka (primo turno)
   Michał Przysiężny (qualificato)

  Matteo Donati (ultimo turno)
  Thomas Fabbiano (secondo turno)
   Yasutaka Uchiyama (qualificato)
  Daniel Nguyen (ultimo turno)

Qualificati 

  Yūichi Sugita
  Yasutaka Uchiyama

  Miša Zverev
  Michał Przysiężny

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Malaysian Open 2015
ATP World Tour 2015